Гербы сельских поселений России:
 Герб Раздольненского сельского поселения (Кореновский район) — Краснодарский край.
 Герб Раздольненского сельского поселения (Кущёвский район) — Краснодарский край.
 Герб Раздольненского сельского поселения (Приморский край)